Quartetto n. 15 – composizione per archi di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 15 – composizione per archi di Franz Schubert
 Quartetto n. 15 (Quartetto per archi n. 15 in re minore, K 421) di Wolfgang Amadeus Mozart
 Quartetto per archi n. 15 di Dmitrij Šostakovič